Bauer steht für:

 Bauer, ein Beruf, siehe Landwirt
 Bauer, Angehöriger des Bauernstands
 Bauer, Käfig für Vögel, siehe Vogelkäfig
 Bauer (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Bauer (Schach), ein Spielstein im Schachspiel
 Bauer oder Junge, siehe Bube (Spielkarte)
 Bauer, Karnevals-Figur des Kölner Dreigestirns, siehe Kölner Bauer
 Bauer (Radsportteam), von 1946 bis 1960 bestehendes deutsches Radsportteam

Unternehmen:
 Bauer AG, bayerischer Bau- und Maschinenkonzern
 Bauer (Radsportteam), ehemaliges deutsches Radsportteam
 Bauer Düsendienst, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Bauersche Gießerei, deutsche Schriftgießerei, 1837 von Johann Christian Bauer gegründet
 Bauer Hockey, Eishockeyausrüster
 Bauer Media Group, Verlagsgruppe
 Bauer Gear Motor, Zusammenschluss von Eberhard Bauer und Danfoss
 Eugen Bauer (Unternehmen), ehemaliger Hersteller von Kinoprojektoren aus Stuttgart
 Fahrrad- und Metallwerke L. Bauer & Co.
 Galerie J. H. Bauer, 1972 in Hannover gegründeter Kunst- und Antiquitätenhandel
 Peter Bauer Fahrzeugfabrik, Köln
 J. Bauer, Privatmolkerei
 Weberei Curt Bauer, Aue
 Bauer Machine Works Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Bauer Taxicab Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Bauer ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Bauer (Zemitz), Ortsteil der Gemeinde Zemitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern

USA:
 Bauer Lake, See im Hubbard County, Minnesota
 Bauer Pond, See im Litchfield County, Connecticut
 Bauer (Iowa), Ort im Marion County
 Bauer (Kentucky), Ort im McCreary County
 Bauer (Michigan), Ort im Ottawa County
 Bauer (Utah), Ort im Tooele County

Bauwerke:
 Palais Bauer, Gebäude im 9. Wiener Gemeindebezirk
 Bauer Drain, Kanal im Tuscola County, Michigan, USA
 Bauer Mine, Mine im Montrose County, Colorado, USA

Siehe auch:
 Café Bauer (Begriffsklärung)

 Baauer (Harry Bauer Rodrigues)
 Baur (Begriffsklärung)
 Bower (Begriffsklärung)